Carbet peut désigner :
 le Carbet, une rivière de France située en Guadeloupe, sur Basse-Terre ;
 Le Carbet, une commune de France située en Martinique ;
 le carbet, un abri de bois sans murs, typique des cultures amérindiennes d’Amérique du Sud.

Voir aussi 
 Chutes du Carbet, trois chutes d'eau de France situées sur le cours du Carbet, en Guadeloupe.